Браннер (, ) — английская, немецкая и датская фамилия. Известные носители:
 Браннер, Джон (1934—1995) — английский писатель-фантаст.
Браннер, Регина (1931—2017) — австрийская легкоатлетка.
 Браннер, Ханс Кристиан (1903—1966) — датский писатель и переводчик.

Топонимы 
 Браннер — озеро ледникового происхождения на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Браннерит